Boeyens ist Name von 
 Jan C. A. Boeyens (1934–2015), südafrikanischer Chemiker
 Adriaan Florisz Boeyens, bürgerlicher Name von Papst Hadrian VI. (1459–1523) 

Siehe auch:

 Boyens